Carl Thompson peut désigner :
 Carl Thompson (1964-), boxeur britannique ;
 Carl Thompson (1939-), luthier américain.